Михаил Николаевич Петролай (род. 19 августа 1994 года, Тольятти, Самарская область) — российский футболист, полузащитник вологодского «Динамо».

Биография 
Воспитанник Академии Футбола имени Юрия Коноплёва. Выступал за молодёжную команду «Рубина» и «Рубин-2» во втором дивизионе. С июля 2015 года на правах аренды играл в чемпионате Казахстана за ФК «Жетысу». После выступлений за «Актобе» В 2017 году перешёл в «Нефтехимик». С сезона 2019/20 — игрок команды ПФЛ «Муром». В июле 2020 года перешёл в клуб любительского 3 дивизиона «Спартак» Туймазы. Клуб в зоне «Урал и Западная Сибирь» занял второе место и получил профессиональную лицензию. Первую половину 2021 года Петролай провёл в молодёжной команде «Спартака» в 3 дивизионе, на профессиональном уровне дебютировал за клуб в гостевом матче 1/256 финала Кубка России против «Лады-Тольятти».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Рубин»
 Бронзовый призёр молодёжного первенства России: 2014/15

 «Нефтехимик» 
 Победитель ПФЛ (зона «Урал-Приволжье»): 2018/19
 Итого : 1 трофей

 «Волга» (Ульяновск)
 Победитель Второго дивизиона (группа 4): 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания

Ссылки 
 Резерв: Михаил Петролай 

Футболисты России
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Муром»
Игроки ФК «Спартак» Туймазы
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Динамо» Вологда